Рустáм Мáйер (настоящее имя — Рустáм Дорисович Наби́ев; род. 3 сентября 1996, Тамбов, Россия) — российский видеоблогер.

Биография 
Рустам Набиев родился 3 сентября 1996 года в Тамбове. Отец Рустама азербайджанец, выходец из Геокчайского района Республики Азербайджан, мать русская.

После окончания школы, Рустам поступил в Тамбовский Техникум Железнодорожного Транспорта. В подростковом возрасте с особым интересом посещал уроки изобразительного искусства. Свободно говорит по-русски. Несмотря на то, что Рустам изображает азербайджанский акцент, он не знает этого языка.

Свою блогерскую деятельность Рустам начал в 2013 году на Youtube канале под названием «Ихний канал». Вместе со своим другом он записывал видео юмористического характера.

В 2017 году начал заниматься озвучкой. Именно юмористические озвучки фильма «Гарри Поттер» и мультфильмов «Шрек» и «Губка Боб Квадратные Штаны» принесли блогеру известность.

По данным на 2018 год количество подписчиков на Instagram у блогера составляли больше 2 миллиона человек. Широкую известность Рустам получил благодаря своим пародиям Instagram-моделей

Свой авторский канал на Youtube Рустам создал в 2019 году. Всего за два месяца Рустам Набиев набрал более 140 тысяч подписчиков и четыре миллиона просмотров в сумме со всех роликов. К 2020 году количество подписчиков на канале Рустама превзошло 1 миллион подписчиков и блогер был удостоен золотой кнопки Youtube. На данный момент у блогера более 2 миллионов подписчиков.

В мае 2020 года Рустам принял участие в Youtube шоу — Comment Out, где его соперником стал российский музыкант и видеоблогер Алишер Моргенштерн.

Музыкальное творчество 
2019 год стал отправной точкой для творческого пути Рустама Набиева в качестве музыканта. Рустам совместно с музыкантом Dilay записал песню под названием «У моей девушки день рождения». За короткий срок песня попала в различные хит-парады и в медиатеку Apple Music.

В 2020 году на YouTube-канале Эльдара Джарахова вышел музыкальный клип «Собака писала», с участием Рустама Майера.

Личная жизнь 
К 2020 году у Рустама есть жена по имени Света, с которой они вместе 4 года, хотя встречались с 2014 года.

Ссылки 
 Официальная страница Джавида в социальной сети «ВКонтакте»
 Официальный канал Джавида на Youtube
Официальный профиль Инстаграм

Примечание 

Ютуберы, известные под псевдонимами